«Otra vez» puede referirse a:
Música
 Otra Vez (1986), álbum de Carlos Mata.
 Otra Vez (1986), álbum de Pandora.
 Otra Vez de Zion & Lennox feat. J Balvin.
Cine
 17 otra vez, película estadounidense de 2009.